Carved in Stone может означать:
 Carved in Stone — альбом Rage.
 Carved in Stone — альбом Shadow Gallery.
 Carved in Stone — альбом Винса Нила.